Storflyn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Storflyn (Frostvikens socken, Jämtland, 716700-140371), sjö i Strömsunds kommun,  (7,33 ha)
Storflyn (Frostvikens socken, Jämtland, 717324-145307), sjö i Strömsunds kommun,  (47,1 ha)
Storflyn (Hotagens socken, Jämtland, 709711-143570), sjö i Krokoms kommun,  (49,3 ha)
Storflyn (Hotagens socken, Jämtland, 711060-145100), sjö i Krokoms kommun,  (9,29 ha)
Storflyn (Ströms socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Storflyn, Ångermanland, sjö i Strömsunds kommun,  (1,43 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn